Krontjong Baru Guitar (Little Wing 005) is een muziekalbum van Erwin van Ligten uitgebracht in 2011.

Dit album is het tweede soloalbum van Erwin van Ligten. Het is opgedragen aan zijn ouders, die hem de kennis over Krontjong muziek hebben bijgebracht. Verder wilde hij deze muzieksoort vastgelegd hebben.

Muzikanten 
 Julya Lo'ko - zang op track 6
 Roy Kuschel - diverse fluiten
 Erwin van Ligten - akoestische en elektrische gitaren.

Tracklist

Externe link 
 Krontjong Baru (2011)

Muziekalbum uit 2011
Wereldmuziek
Cultuur in Nederlands-Indië
Muziek in Indonesië